Renville County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Renville County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Renville County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota